Люрёй () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 260 км на юго-запад от Парижа, 145 км на юго-запад от Орлеана, 50 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 275 человек (2007).

Достопримечательности 

 Замок Ла-Брос ()
 Замок Пазерё ()
 Церковь Иоанна Крестителя ()

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini